ÖFB-Cup är Österrikes nationella cupturnering i fotboll för herrar. Cupen hade premiär säsongen 1918/19. Säsongen 2008/09 vann Austria Wien sin 27:e titel.

Lista över vinnare

Se även 
 Österrikiska mästare i fotboll

Referenser

Noter

Webbkällor 
 RSSSF

Externa länkar
 Österreichischer Fußball-Bund

Fotboll i Österrike
Nationella cuper i fotboll
Återkommande sportevenemang med premiär 1918